Beowulf (soms foutief gespeld als Beowolf) kan verwijzen naar:

Beowulf (gedicht), een Oudengels episch gedicht;
Beowulf (held), de held uit dat gedicht.
De Nowell Codex, ook wel bekend als Beowulf Manuscript, manuscript waarin onder andere de gedichten Judith en Beowulf te vinden zijn.

Film
Beowulf (1999), een film uit 1999;
Beowulf & Grendel, een Canadees-Brits-IJslandse speelfilm uit 2006;
Beowulf (2007), een film uit 2007 onder regie van Robert Zemeckis.

Spel
Beowulf (videospel), een spel voor spelconsoles.

Overig
Beowulf-cluster, een ontwerp voor high-performance computerclusters;
The Lament for Beowulf (opus 25), een compositie van Howard Hanson voor koor en orkest.
Star Trek: Voyager season  1episode 12 Heroes and Demons. Holodeknovel

Bovendien bevatten vele computerspellen karakters genaamd Beowulf. Enkele van deze spellen zijn:

Devil May Cry 3: Dante's Awakening;
Neverwinter Nights;
Spartan: Total Warrior.